Swetlana Issakowa ist der Name folgender Personen:

* Swetlana Issakowa (Skirennläuferin) (* 1952), sowjetische Skirennläuferin 
 Swetlana Issakowa (Schwimmerin) (* 1969), sowjetisch-lettische Schwimmerin 

Siehe auch:
 Svetlana Issakova (* 1993), estnische Eiskunstläuferin